Ла-Мот-Терна́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Сольё. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21445.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 168 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 100 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 67 были экономически активными, 33 — неактивными (показатель активности — 67,0 %, в 1999 году было 62,6 %). Из 67 активных жителей работали 58 человек (37 мужчин и 21 женщина), безработных было 9 (6 мужчин и 3 женщины). Среди 33 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Ла-Мот-Тернан 

Коммуны департамента Кот-д’Ор